

Авіація 
Фантом () — назва моделей американських військових літаків:
  — американський палубний винищувач.
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II — американський винищувач-бомбардувальник.

Автомобілі 
 Phantom Corsair
 Rolls-Royce Phantom

Фільми 
 «Фантом» (2011) — американсько-російський науково-фантастичний бойовик.
 «Фантом» (2013) — американський фантастичний фільм.
 «Фантом всесвіту!» — американський документальний фільм 2016 року.

Різне 
 «Фантом» — український безпілотний тактичний комплекс.
 «Фантом» — спецпідрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби України.
 «Фантом-2» — колишній український електронний музичний гурт.
 Образ чогось: душа людини, істота, предмет; зазвичай, з минулого. Прикладами можуть бути «потяги-привиди» і «кораблі-привиди» (наприклад, «Летючий голландець»).

Див. також 
 Фантомас